Das Pontins Professional 1996 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Saison 1995/96. Es wurde im Juni nach der Weltmeisterschaft in Pontins’ Ferienresort in Prestatyn an der Nordküste von Wales ausgetragen.

Nachdem er Titelverteidiger Peter Ebdon in einer Neuauflage des Vorjahresfinals im Halbfinale besiegt hatte, erreichte Ken Doherty als erster Spieler zum vierten Mal in Folge das Finale. Es kam zu einer Neuauflage des Endspiels von 1994 gegen Nigel Bond. Der Ire gewann erneut, er siegte mit 9:7 und zog mit drei Titeln beim Pontins Professional mit Terry Griffiths gleich. Nur Ray Reardon hatte noch einmal mehr gewonnen.

Preisgeld 
500 £ weniger als im Vorjahr gab es für den Turniersieger.

Finalrunde 
8 Spieler aus den Top 43 der Weltranglistenerster, davon 4 aus den Top 10, nahmen am Turnier teil. Sie spielten ein Ausscheidungsturnier von drei Runden, um den Turniersieger zu ermitteln.

Century-Breaks 
In der Finalpartie erzielten die beiden Kontrahenten 6 Breaks von über 100 Punkten, so viel, wie im Vorjahr in allen 7 Turnierspielen zusammen erreicht wurden. Mark Williams sorgte mit Century-Break Nummer 7 in Runde 1 für eine neue Turnierbestmarke. Die vier Centurys von Ken Doherty in einem Turnier waren ebenfalls ein Rekord, der in der Turniergeschichte kein zweites Mal erreicht wurde.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1996
1996